Chára je příjmení:

 Zdeněk Chára (* 1951), československý a český zápasník – klasik
 Zdeno Chára (* 1977), slovenský hokejový obránce

podobné
 Chara, hvězda v souhvězdí Honicích psů